Di seguito una lista di asteroidi dal numero 533001 al 534000 con data di scoperta e scopritore.

533001–533100 

|-
| 533001 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533002 - ||  || || CSS
|-
| 533003 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533004 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533005 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533006 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533007 - ||  || || CSS
|-
| 533008 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533009 - ||  || || LINEAR
|-
| 533010 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533011 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533012 - ||  || || CSS
|-
| 533013 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533014 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533015 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533016 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533017 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533018 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533019 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533020 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533021 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533022 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533023 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533024 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533025 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533026 - ||  || || LINEAR
|-
| 533027 - ||  || || CSS
|-
| 533028 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533029 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533030 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533031 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533032 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533033 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533034 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533035 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533036 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533037 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533038 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533039 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533040 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533041 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533042 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533043 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533044 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533045 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533046 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533047 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533048 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533049 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533050 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533051 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533052 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533053 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533054 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533055 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533056 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533057 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533058 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533059 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533060 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533061 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533062 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533063 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533064 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533065 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533066 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533067 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533068 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533069 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533070 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533071 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533072 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533073 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533074 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533075 - ||  || || CSS
|-
| 533076 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533077 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533078 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533079 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533080 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533081 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533082 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533083 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533084 - ||  || || PMO NEO
|-
| 533085 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533086 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533087 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533088 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533089 - ||  || || WISE
|-
| 533090 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533091 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533092 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533093 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533094 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533095 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533096 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533097 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533098 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533099 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533100 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

533101–533200 

|-
| 533101 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533102 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533103 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533104 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533105 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533106 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533107 - ||  || || CSS
|-
| 533108 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533109 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533110 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533111 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533112 - ||  || || WISE
|-
| 533113 - ||  || || CSS
|-
| 533114 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533115 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533116 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533117 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533118 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533119 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533120 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 533121 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533122 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533123 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533124 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533125 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533126 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533127 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533128 - ||  || || WISE
|-
| 533129 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533130 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533131 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533132 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533133 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533134 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533135 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533136 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533137 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533138 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533139 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533140 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533141 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533142 - ||  || || WISE
|-
| 533143 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533144 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533145 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533146 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533147 - ||  || || SSS
|-
| 533148 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533149 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533150 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533151 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533152 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533153 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533154 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533155 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533156 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533157 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533158 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533159 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533160 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533161 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533162 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533163 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533164 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533165 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533166 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533167 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533168 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533169 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533170 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533171 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533172 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533173 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533174 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533175 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533176 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533177 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533178 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533179 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533180 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533181 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533182 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533183 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533184 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533185 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533186 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533187 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533188 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533189 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533190 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533191 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533192 - ||  || || CSS
|-
| 533193 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533194 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533195 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533196 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533197 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533198 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533199 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533200 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

533201–533300 

|-
| 533201 - ||  || || WISE
|-
| 533202 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533203 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533204 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533205 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533206 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533207 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533208 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533209 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533210 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533211 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533212 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533213 - ||  || || CSS
|-
| 533214 - ||  || || CSS
|-
| 533215 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533216 - ||  || || WISE
|-
| 533217 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533218 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533219 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533220 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533221 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533222 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533223 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533224 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533225 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533226 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533227 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533228 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533229 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533230 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533231 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533232 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533233 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533234 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533235 - ||  || || WISE
|-
| 533236 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533237 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533238 - ||  || || CSS
|-
| 533239 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533240 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533241 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533242 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533243 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533244 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533245 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533246 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533247 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533248 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533249 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533250 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533251 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533252 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533253 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533254 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533255 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533256 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533257 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533258 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533259 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533260 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533261 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533262 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533263 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533264 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533265 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533266 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533267 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533268 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533269 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533270 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533271 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533272 - ||  || || LINEAR
|-
| 533273 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533274 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533275 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533276 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533277 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533278 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533279 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533280 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533281 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533282 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533283 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533284 - ||  || || CSS
|-
| 533285 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533286 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533287 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533288 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533289 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533290 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533291 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533292 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533293 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533294 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533295 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533296 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533297 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533298 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533299 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533300 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

533301–533400 

|-
| 533301 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533302 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533303 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533304 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533305 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533306 - ||  || || LONEOS
|-
| 533307 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533308 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533309 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533310 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533311 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533312 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533313 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533314 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533315 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533316 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533317 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533318 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533319 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533320 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533321 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533322 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533323 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533324 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533325 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533326 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533327 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533328 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533329 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 533330 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533331 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533332 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533333 - ||  || || CSS
|-
| 533334 - ||  || || CSS
|-
| 533335 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533336 - ||  || || CSS
|-
| 533337 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533338 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533339 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533340 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533341 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533342 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533343 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533344 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533345 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533346 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533347 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533348 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533349 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533350 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533351 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533352 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533353 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533354 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533355 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533356 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533357 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533358 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533359 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533360 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533361 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533362 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533363 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533364 - ||  || || WISE
|-
| 533365 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533366 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533367 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533368 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533369 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533370 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533371 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533372 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533373 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533374 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533375 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533376 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533377 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533378 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533379 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533380 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533381 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533382 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533383 - ||  || || CSS
|-
| 533384 - ||  || || PMO NEO
|-
| 533385 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533386 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533387 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533388 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533389 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533390 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533391 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533392 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533393 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533394 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533395 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533396 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533397 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533398 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533399 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533400 - ||  || || Pan-STARRS
|}

533401–533500 

|-
| 533401 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533402 - ||  || || CSS
|-
| 533403 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533404 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533405 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533406 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533407 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533408 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533409 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533410 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533411 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533412 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533413 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533414 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533415 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533416 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533417 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533418 - ||  || || CSS
|-
| 533419 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533420 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533421 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533422 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533423 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533424 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533425 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533426 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533427 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533428 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533429 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533430 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533431 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533432 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533433 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533434 - ||  || || WISE
|-
| 533435 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533436 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533437 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533438 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533439 - ||  || || WISE
|-
| 533440 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533441 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533442 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533443 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533444 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533445 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533446 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533447 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533448 - ||  || || CSS
|-
| 533449 - ||  || || WISE
|-
| 533450 - ||  || || WISE
|-
| 533451 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533452 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533453 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533454 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533455 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533456 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533457 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533458 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533459 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533460 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533461 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533462 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533463 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533464 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533465 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533466 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533467 - ||  || || CSS
|-
| 533468 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533469 - ||  || || WISE
|-
| 533470 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533471 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533472 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533473 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533474 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533475 - ||  || || LINEAR
|-
| 533476 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533477 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533478 - ||  || || CSS
|-
| 533479 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533480 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533481 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533482 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533483 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533484 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533485 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533486 - ||  || || WISE
|-
| 533487 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533488 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533489 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533490 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533491 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533492 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533493 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533494 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533495 - ||  || || CSS
|-
| 533496 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533497 - ||  || || CSS
|-
| 533498 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533499 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533500 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

533501–533600 

|-
| 533501 - ||  || || LINEAR
|-
| 533502 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533503 - ||  || || WISE
|-
| 533504 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533505 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533506 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533507 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533508 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533509 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533510 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533511 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533512 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533513 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533514 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533515 - ||  || || WISE
|-
| 533516 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533517 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533518 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533519 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533520 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533521 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533522 - ||  || || WISE
|-
| 533523 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533524 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533525 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533526 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533527 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533528 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533529 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533530 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533531 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533532 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533533 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533534 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533535 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533536 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533537 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533538 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533539 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533540 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533541 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533542 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533543 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533544 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533545 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533546 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533547 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533548 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533549 - ||  || || WISE
|-
| 533550 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533551 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533552 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533553 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533554 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533555 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533556 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533557 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533558 - ||  || || CSS
|-
| 533559 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533560 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533561 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533562 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533563 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533564 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533565 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533566 - ||  || || CINEOS
|-
| 533567 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533568 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533569 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533570 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533571 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533572 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533573 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533574 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533575 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533576 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533577 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533578 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533579 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533580 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533581 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533582 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533583 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533584 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533585 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533586 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533587 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533588 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533589 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533590 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533591 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533592 - ||  || || CSS
|-
| 533593 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533594 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533595 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533596 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533597 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533598 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533599 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533600 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

533601–533700 

|-
| 533601 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533602 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533603 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533604 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533605 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533606 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533607 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533608 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533609 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533610 - ||  || || CSS
|-
| 533611 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533612 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533613 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533614 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533615 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533616 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533617 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533618 - ||  || || CSS
|-
| 533619 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533620 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533621 - ||  || || WISE
|-
| 533622 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533623 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533624 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533625 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533626 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533627 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533628 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533629 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533630 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533631 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533632 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533633 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533634 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533635 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533636 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533637 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533638 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533639 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533640 - ||  || || CSS
|-
| 533641 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533642 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533643 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533644 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533645 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533646 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533647 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533648 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533649 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533650 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533651 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533652 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533653 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533654 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533655 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533656 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533657 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533658 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533659 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533660 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533661 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533662 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533663 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533664 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533665 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533666 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533667 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533668 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533669 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533670 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533671 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533672 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533673 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533674 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533675 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533676 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533677 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533678 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533679 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533680 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533681 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533682 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533683 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533684 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533685 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533686 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533687 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533688 - ||  || || CSS
|-
| 533689 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533690 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533691 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533692 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533693 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533694 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533695 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533696 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533697 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533698 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533699 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533700 - ||  || || Pan-STARRS
|}

533701–533800 

|-
| 533701 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533702 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533703 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533704 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533705 - ||  || || CSS
|-
| 533706 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533707 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533708 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533709 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533710 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533711 - ||  || || SSS
|-
| 533712 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533713 - ||  || || LONEOS
|-
| 533714 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533715 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533716 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533717 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533718 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533719 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533720 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533721 - ||  || || LINEAR
|-
| 533722 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533723 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533724 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533725 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533726 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533727 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533728 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533729 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533730 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533731 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533732 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533733 - ||  || || CSS
|-
| 533734 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533735 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533736 - ||  || || LINEAR
|-
| 533737 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533738 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533739 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533740 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533741 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533742 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533743 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533744 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533745 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533746 - ||  || || CSS
|-
| 533747 - ||  || || PMO NEO
|-
| 533748 - ||  || || LINEAR
|-
| 533749 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533750 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533751 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533752 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533753 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533754 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533755 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533756 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533757 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533758 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533759 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533760 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533761 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533762 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533763 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533764 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533765 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533766 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533767 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533768 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533769 - ||  || || LONEOS
|-
| 533770 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533771 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533772 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533773 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533774 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533775 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533776 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533777 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533778 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533779 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533780 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533781 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533782 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533783 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533784 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533785 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533786 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533787 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533788 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533789 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533790 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533791 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533792 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533793 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533794 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533795 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533796 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533797 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533798 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533799 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533800 - ||  || || Pan-STARRS
|}

533801–533900 

|-
| 533801 - ||  || || LINEAR
|-
| 533802 - ||  || || LONEOS
|-
| 533803 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533804 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533805 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533806 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533807 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533808 - ||  || || ODAS
|-
| 533809 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533810 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533811 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533812 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533813 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533814 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533815 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533816 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533817 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533818 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533819 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533820 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533821 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533822 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533823 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533824 - ||  || || CSS
|-
| 533825 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533826 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533827 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533828 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533829 - ||  || || CSS
|-
| 533830 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533831 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533832 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533833 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533834 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533835 - ||  || || CSS
|-
| 533836 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533837 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533838 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533839 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533840 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533841 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533842 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533843 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533844 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533845 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533846 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533847 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533848 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533849 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533850 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 533851 - ||  || || CSS
|-
| 533852 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533853 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533854 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533855 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533856 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533857 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533858 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533859 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533860 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533861 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533862 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533863 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533864 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533865 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533866 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533867 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533868 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533869 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533870 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533871 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533872 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533873 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533874 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533875 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533876 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533877 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533878 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533879 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533880 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533881 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533882 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533883 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533884 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533885 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533886 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533887 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533888 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533889 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533890 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533891 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533892 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533893 - ||  || || LONEOS
|-
| 533894 - ||  || || WISE
|-
| 533895 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533896 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533897 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533898 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533899 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533900 - ||  || || Pan-STARRS
|}

533901–534000 

|-
| 533901 - ||  || || LONEOS
|-
| 533902 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533903 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533904 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533905 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533906 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533907 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533908 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533909 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533910 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533911 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533912 - ||  || || WISE
|-
| 533913 - ||  || || CSS
|-
| 533914 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533915 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533916 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533917 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533918 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533919 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533920 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533921 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533922 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533923 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533924 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533925 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533926 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533927 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533928 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533929 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533930 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533931 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533932 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533933 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533934 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533935 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533936 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533937 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533938 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533939 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533940 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533941 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533942 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533943 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533944 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533945 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533946 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533947 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533948 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533949 - ||  || || CSS
|-
| 533950 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533951 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533952 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533953 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533954 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533955 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533956 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533957 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533958 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533959 - ||  || || WISE
|-
| 533960 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533961 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533962 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533963 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533964 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533965 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533966 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533967 - ||  || || WISE
|-
| 533968 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533969 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533970 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533971 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533972 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533973 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533974 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533975 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533976 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533977 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533978 - ||  || || LONEOS
|-
| 533979 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533980 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533981 - ||  || || LINEAR
|-
| 533982 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533983 - ||  || || CSS
|-
| 533984 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533985 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533986 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533987 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533988 - ||  || || PMO NEO
|-
| 533989 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533990 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533991 - ||  || || CSS
|-
| 533992 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533993 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533994 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533995 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 533996 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533997 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533998 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 533999 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 534000 - ||  || || Pan-STARRS
|}

Collegamenti esterni 
 

0533001